Пятое управление КГБ СССР — структурное подразделение КГБ СССР, ответственное за  работу по линии борьбы с «идеологическими диверсиями», то есть с советскими диссидентами.

Генерал-полковник Ф. Д. Бобков, начальник Управления, в 1999 году отмечал, что «термин „идеологическая диверсия“ не совсем точно отражал функции Пятого управления. Его задачи впоследствии были определены более точно — защита конституционного строя. Так формулировал их ещё Ю. В. Андропов».

История 
3 июля 1967 года председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов направил в ЦК КПСС записку о целесообразности создания в рамках КГБ самостоятельного управления, которое бы отвечало за борьбу с идеологическими диверсиями. Как объяснял Андропов в записке 

17 июля 1967 года Политбюро ЦК КПСС рассмотрело записку Ю. В. Андропова и приняло постановление № П 47/97 об образовании 5-го управления КГБ СССР, разрешив увеличить штатную численность органов КГБ на 2250 единиц и 250 легковых автомобилей.

25 июля 1967 года был издан приказ председателя КГБ СССР № 0096, согласно которому штат 5-го управления определялся в 201 должностное лицо.

11 августа 1989 года было издано постановление Совета министров СССР, согласно которому 5-е управление КГБ СССР было преобразовано в Управление по защите советского конституционного строя КГБ СССР (управление «З»). Начальником нового управления был назначен генерал-лейтенант Евгений Иванов.

Идейным преемником Пятого управления КГБ СССР и Управления «З» как такового нередко признаётся Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ, созданная в ноябре 1998 года после объединения Управления конституционного безопасности ФСБ и Департамента по борьбе с терроризмом ФСБ.

Структура 
 1-й отдел (образован в 1967 году) — работа по каналам культурного обмена, по творческим союзам, НИИ, медицинским и культурным учреждениям, иностранцам;
 2-й отдел (образован в 1967 году) — работа совместно с ПГУ против центров идеологических диверсий империалистических государств, пресечение деятельности националистических и шовинистских элементов, а также «Народно-трудового союза»;
 3-й отдел (образован в 1967 году) — работа по линии студенческого обмена, студентов и преподавателей;
 4-й отдел (образован в 1967 году) — работа по линии религиозных организаций; кураторство над церковью;
 5-й отдел (образован в 1967 году) — розыск авторов анонимных антисоветских документов и листовок, проверка сигналов о фактах терроризма, помощь местным органам госбезопасности по предотвращению массовых антиобщественных проявлений;
 6-й отдел (образован в 1967 году) — планирование и информационная работа, анализ данных об идеологических диверсиях: «обобщение и анализ данных о деятельности противника по осуществлению идеологической диверсии. Разработка мероприятий по перспективному планированию и информационной работе»;
 7-й отдел (образован в 1969 году) — «выявление и проверка лиц, вынашивающих намерения применить взрывчатые вещества и взрывные устройства в антисоветских целях». Этому отделу были также переданы функции по розыску авторов анонимных антисоветских документов и проверку сигналов об угрозах в адрес высших руководителей страны;
 8-й отдел (образован в 1973 году) — «выявление и пресечение акций идеологической диверсии подрывных сионистских центров»;
 9-й отдел (образован в 1974 году) — «ведение наиболее важных разработок на лиц, подозреваемых в организованной антисоветской деятельности (кроме националистов, церковников, сектантов); выявлением и пресечением враждебной деятельности лиц, изготавливающих и распространяющих антисоветские материалы; проведением агентурно-оперативных мероприятий по вскрытию на территории СССР антисоветской деятельности зарубежных ревизионистских центров»;
 10-й отдел (образован в 1974 году) — «проведение контрразведывательных мероприятий (совместно с ПГУ) против центров идеологической диверсии империалистических государств и зарубежных антисоветских организаций (кроме враждебных организаций украинских и прибалтийских националистов)»;
 11-й отдел (образован в 1977 году) — «осуществление оперативно-чекистских мероприятий по срыву подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки и проведения летних Олимпийских игр в Москве». После проведения Олимпиады на отдел были возложены задачи по наблюдению за научными, профсоюзными, медицинскими и спортивными организациями;
 12-я группа (на правах отдела) — координация работы 5-го управления с органами госбезопасности соцстран;
 13-й отдел (образован в 1982 году) — «выявление и пресечение проявлений, имеющих тенденцию к перерастанию в политически вредные группирования, способствующие проведению противником идеологических диверсий против СССР»;
 14-й отдел (образован в 1982 году) — «работа по предотвращению акций идеологической диверсии, направленной в сферу Союза журналистов СССР, сотрудников средств массовой информации и общественно-политических организаций»;
 15-й отдел (образован в 1983 году) — работа по объектам спортивного общества «Динамо»;
 Финансовый отдел;
 Группа кадров;
 Группа мобилизационной работы;
 Секретариат.

Руководство

Начальники 
 А. Ф. Кадашёв (4 августа 1967 — 8 декабря 1968)
 Ф. Д. Бобков (23 мая 1969 — 18 января 1983)
 И. П. Абрамов (18 января 1983 — май 1989)
 Е. Ф. Иванов (май — сентябрь 1989)

Заместители начальника 
 Ф. Д. Бобков (1967—1969)
 В. П. Воротников
 Н. М. Голушко (1983—1984)

Начальники 2-го отдела 
 Н. М. Голушко
 В. Ф. Лебедев (1983—1987)

Начальники 4-го отдела 
 В. А. Куроедов

Начальники 8-го отдела 
 Е. Д. Кубышкин
 А. П. Благовидов (1989 — ?)

Известные сотрудники 
 В. А. Орехов — бывший капитан Пятого управления КГБ СССР, помогавший советским диссидентам.
 В. В. Черкесов — оперуполномоченный 5-го отдела УКГБ по Ленинграду и Ленинградской области
 В. А. Щукин — заместитель начальника 5-го отдела УКГБ по Пермской области
 В. С. Цибизов — старший оперуполномоченный 1-го отдела 5-го управления, майор
 А. Н. Карбаинов — в прошлом первый секретарь Красноярского краевого комитета комсомола
 А. П. Комельков — зам. начальника 2-го отделения (курирование телевидения) 14-го отдела 5-го управления КГБ, выпускник Московского Института культуры, майор, кличка «Баклажан»
 А. П. Кондауров
 А. В. Литвиненко

Примечания

Ссылки 
 
 
  — передача Радио «Свобода» из цикла «Разница во времени», 14 июля 2012
 
 5-е Управление – Управление «З»

Подразделения КГБ СССР